MXM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Morombe (Madagascar)

 MXM – versione del PCI Express per i portatili ideato da nVidia per le schede video